Sir Andrew Frank Davis (né le ) est un chef d'orchestre britannique ;
 Andrew Davis (né le ) est un réalisateur américain (Le Fugitif en 1993).